Гизела од Баварске (такође -{Gisela}- или -{Gizella}- , ; р. 985- Регензбург† 7. маја 1060 Пасау) је била угарска краљица, ћерка Хајнриха II, баварског војводе и Гизеле од Бургундије.

Била је удата за Стефана I, мађарског краља. По изворима, удала се 995. године, као део угарске политике отварања према западу. Имали су троје деце, једно од њих је био и Свети Имре (-{Szent Imre}-), који је једини био познат од њихове деце, други син се по немачким изворима звао Отон. Извори наводе чак до седморо деце али њихова сва деца, осим Имреа, су умрла у младом добу.
   
 Ото (-{Ottone}-)
 Имре (-{Imre}-), светачко име (-{Sant'Emerico}-)
 Алгита (Algita) 

Гизела је живела живот уваженог државника и помагала у увођењу хришћанства у Мађарску. После смрти свога мужа, Стефана I, била је принуђена да напусти Мађарску и врати се у Немачку у манастир Нидернбург код Пасауа, где је и преминула. Њен гроб је данас веома познато светилиште у Немачкој.

Покушај њеног канонизовања је био у 18. веку, али није успео. Светицом је проглашена 1975. године. Дан сећања је 7. мај, дан њене смрти, и 1. фебруар.

Породично стабло

Извори 
 -{Magyar Életrajzi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.}-
 -{LThK IV, 401f. - Sz. de Vajay, Gfs. Geysa, Familie und Verwandtschaft, SOF 21, 1962, 59f., 90-92 - T. v. Bogyay, Stephanus rex. Versuch einer Biogr., 1975, 18f. - A. Uzsoki, Das Grab G.s, der ersten Kgn. Ungarns, Veszprem Megyei Muzeumok Közlemenyei 16, (1982). стр. 125–168.}-
 -{A. Grüneis, Die Kgn. U. Äbtissin G. und ihr Grab in d. Klosterkirche v. Niedernburg, in: Jahresbericht Passau 1953; M. Birgit-Hielscher, Gisela, Königin von Ungarn u. Äbtissin v. Passau-Niedernburg, i: OG 10, 1968; A. Leidl, Die sel. G., Kgn. v. Ungarn (um 985-um 1060), in: Bavaria Sancta, III, 1973.}-

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 985.
Умрли 1060.
Арпадовци
Мађарске краљице
Историја Баварске
Католички светитељи